Саксби — многозначный термин.

Топоним 
 Саксби () — деревня в графстве Лестершир, Англия, одна из «благодарных деревень».
 Саксби () — деревня в графстве Линкольншир, Англия.
 Саксби () — деревня в Эстонии.

Фамилия 
 Саксби, Уильям (; 1916—2010) — американский государственный деятель, министр юстиции (1974—1975).